Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2019 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 14. bis 20. Oktober 2019 parallel zum Kremlin Cup in Moskau statt. Hauptsponsor war die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Julia Görges und im Doppel die Paarung Greet Minnen und Alison Van Uytvanck.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 fand vom 12. bis 14. Oktober 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Roeser